Франц Кирхленер (; , Асперн, ныне в составе Вены — , ) — австро-венгерский скрипач, либреттист и композитор.

Учился скрипке, фортепиано и гармонии у Франца Кроммера. C 1815 года входил в дружеский круг Людвига ван Бетховена, был одним из организаторов благотворительного концерта по сбору средств на надгробный памятник композитору. В 1825—1835 гг. скрипач и капельмейстер венского Общества друзей музыки. С 1839 г. жил и работал в Пеште как скрипач венгерского Национального театра, в 1849—1852 гг. руководил театром. В 1850-е гг. играл вторую скрипку в струнном квартете Давида Ридли-Коне. Написал оперу «Двойники» (; 1855, не поставлена), либретто для нескольких опер Карла Доплера и Дьёрдя Часара.

Литература 
 

Скрипачи Австрии
Скрипачи Венгрии
Академические музыканты Австрии
Академические музыканты Венгрии